Slovo propast má více významů:

 Propast – přírodní deprese v zemském povrchu
 Propast (rybník) – rybník nedaleko Stříbrné Skalice
 Propast (román) – román z roku 1966 od Arnošta Lustiga
 Propast (film, 1989) – americký film z roku 1989, který natočil režisér James Cameron
 Propast (film, 1996) – americký film z roku 1996, který natočil režisér John McNaughton
 Propast (film, 2017) – islandský film z roku 2017, který natočil režisér Erlingur Thoroddsen
 Propast (album) – druhé album hudební skupiny Komunální odpad